Јанчић

 Олга Јанчић - била је српска вајарка
 Ђуро Јанчић - сликар наиве
 Сима Јанчић - дипломирани инжењер архитектуре и писац
 Сања Јанчић - српска виолончелисткиња, композитор, педагог и преводилац
 Стево Јанчић - доктор агрономских наука и универзитетски професор

Види још 

 Вила Јанчића
 Јанчићи